Gminy w USA:
 Roane (ang. Roane Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lafayette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Roane (ang. Roane County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Roane (ang. Roane County) – w stanie Wirginia Zachodnia